Valentiner er et efternavn, der henviser til blandt andre:

 Adolph Valentiner (1803–1868)
 Heinrich Christian Valentiner (1767–1831)
 Heinrich Nicolai Valentiner
 Herman Valentiner
 Julius Valentiner
 Ludvig Valentiner

Tyske efternavne